

Patronymes 
Grabner est un patronyme porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
Michael Grabner (1987-) joueur de hockey sur glace autrichien.
Siegfried Grabner (1975) snowboardeur autrichien.

Voir aussi 
Gräbner

Homonymie de patronyme